Люценко — фамилия. Известные носители:

 Люценко, Александр Ефимович (1807—1884) — российский археолог и инженер путей сообщения. Сын Е. П. Люценко.

 Люценко, Даниил Ефимович (? — ?) — российский преподаватель. Сын Е. П. Люценко.

 Люценко, Любовь Николаевна (1856 — после 1920) — российская оперная певица и педагог.

См. также 
 Луценко